Glossa ordinaria (lateinisch für „gewöhnliche Glosse“) steht für folgende Werke:

 Glossa ordinaria (Bibel), Glosse zur Vulgata, initiiert um 1100 von Anselm von Laon
 Glossa ordinaria (Kirchenrecht), Glosse zum Decretum Gratiani, verfasst zwischen 1215 und 1217 von Johannes Teutonicus Zemeke
 Glossa ordinaria zum Corpus iuris civilis (auch accursische Glosse), verfasst um 1230 von Accursius